Camus může označovat:
 příjmení
 Albert Camus (1913–1960) – francouzský spisovatel
 Marcel Camus (1912–1982) – francouzský filmový režisér a scenárista
 Mario Camus (1935–2021) – španělský filmový režisér, scenárista, spisovatel a herec
 Matilde Camus (1919–2012) – španělská básnířka
 Renaud Camus (* 1946) – francouzský spisovatel, filosof a politický aktivista

geografické označení
 Camus (hrabství Galway) – irská obec v hrabství Galway

Francouzská příjmení